Chontal is de naam van twee (niet verwante) volkeren in Mexico en hun taal:
 Chontal van Tabasco (volk), een Mayavolk in Mexico
 Chontal van Tabasco (taal), de taal van dat volk
 Chontal van Oaxaca (volk), een Tequistlateeks volk in Mexico
 Chontal van Oaxaca (taal), de taal van dat volk